Ocupación de Irak puede referirse a:

 La ocupación turca por el Imperio otomano entre el siglo XIII y la Primera Guerra Mundial.
 El periodo bajo mandato británico que se extiende entre finales de la Primera Guerra Mundial y 1932 (véase Historia de Irak).
 La ocupación británica entre 1941 y 1947
 La Guerra de Irak realizada por una coalición internacional liderada por Estados Unidos y el Reino Unido.